Ischnocerus är ett släkte av skalbaggar. Ischnocerus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Ischnocerus